Mittelstraße 15 steht für:

 Mittelstraße 13/15 (Neckargartach)
 Mittelstraße 15 (Gernrode)